El término El Último Escalón  puede hacer referencia a:
 La película: El Último Escalón
 El libro: El Último Escalón